Бланка Герра Ислас () (10 января 1953, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино и общественный деятель, внёсшая без малого значительный вклад в развитие мексиканского кинематографа, 96 работ в кино и телесериалах.

Биография 
Родилась 10 января 1953 года в Мехико. С детства мечтала стать стоматологом, и поэтому после окончания средней школы поступила на стоматологический факультет, однако со временем захотела стать актрисой и перешла в театральный колледж при институте UNAM. Первоначально дебютировала в качестве театральной актрисы, а в 1975 году и в качестве киноактрисы и с тех пор снялась в 96 работах в кино и телесериалах. Работала с крупнейшими режиссёрами и продюсерами как Эрнесто Алонсо, Алехандро Ходоровски, Исмаэль Родригес и многими-многими другими. С 2013 по 2015 год возглавляла Академию киноискусств и наук.

Фильмография

Теленовеллы и многосезонные ситкомы 
 Трижды Ана (2016) - Soledad Hernández
 Abismo de pasión (2012) - Alfonsina Mondragón Vda. de Arango 
 Para volver a amar (2011) - Maestra de ceremonias
 Alma de hierro (2008-2009) - Elena Jiménez de la Corcuera de Hierro
 Amarte es mi pecado (2004) - Leonora Madrigal de Horta
 Velo de novia (2003) - Ricarda Sánchez de Del Álamo
 La casa en la playa (2000) - Marina Villarreal
 La mentira (1998) - Miranda Montesinos
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007; снялась в 1997 году)
 Si Dios me quita la vida (1995) - Virginia Hernández
 Valentina (1993) - Débora Andrade
 Al filo de la muerte (1991-1992) - Alina Estrada
 Новый рассвет (1988-1989) - Norma 
 La hora marcada (1986)
 Juana Iris (1985) - Magali Santacilia
 Lo que el cielo no perdona (1982) - Isabel
 Corazones sin rumbo (1980) - Magda 
 Yara (1979) - Regina
 Una mujer (1978) - Mabel

Художественные фильмы 
 Venganza en el valle de las muñecas (2009)
 Bajo la sal (2008) - Guadalupe Calva
 Cosas insignificantes (2008) - Mara
 Kada kien su karma (2008) - Eva
 Morirse está en hebreo (2007) - Julia Palafox
 La zona (2007) - Lucía
 Niñas mal (2007) - Macarena "Maca" Ribera
 Mientras me muero (2003)
 Su alteza serenísima (2000) 
 En un claroscuro de la luna (1999) - Maruca
 Un embrujo (1998) - Felipa
 Violeta (1997)
 Sabor latino (1996) - Norma
 Salón México (1996) - Almendrita
 La reina de la noche (1994) - La Jaira
 Peligro inminente (1994) 
 En medio de la nada (1993)
 Kino: la leyenda del padre negro (1993) - Cortesana 1
 Principio y fin (1993) - Julia
 Secuestro a mano armada (1992)
 Mantis religiosa (1992)
 Sonata de luna (1992)
 Con el amor no se juega (1991)
 Danzón (1991) - Colorada
 Ciudad de ciegos (1991) - Inés
 Morir en el golfo (1990) - Leonora
 Sandino (1990) - Rossana
 Cabalgando con la muerte (1989) - Josefina
 Santa sangre (1989) - Concha
 Cacería implacable (1988)
 Días difíciles (1987) - Luisa Castelar
 Walker, una historia verdadera (1987) - Yrena
 Zapata en Chinameca (1987)
 La pandilla infernal (1987) - Yolanda
 Persecución en las Vegas, volveré (1987) - Olga
 Conexión criminal (1987)
 El juego de la muerte (1986)
 El imperio de la fortuna (1986) - La caponera
 ¿Cómo ves? (1986) - Fish Vendor
 Vacaciones separadas (1986) - Alicia, la chica trabajadora
 El Cafre (1986)
 Orinoco (1986) - Fifí
 El beso de las brujas (1985)
 La revancha (1985)
 Sin vergüenza pero honrado (1985)
 La Segua (1985) - Petronila Quesada
 El billetero (1984) 
 Nocaut (1984) - Lilia Montero
 Mamá, soy Paquito (1984) - Susana Gómez
 Mote (1984) - Martha Camargo
 Sin vergüenza (1984)
 El vengador del 30-06 (1983)
 Chile Picante (1983)
 La fuga de Carrasco (1983)
 Una pura y dos con sal (1983)
 Dos de abajo (1983)
 Eréndira (1983)
 Burdel (1982)
 El caballito volador (1982)
 Oro blanco, droga maldita (1982) - Amalia
 El tesoro de la muerte sagrada (1982)
 Aquel famoso Remington (1982)
 Valentín Lazaña (1982)
 Juan Charrasqueado y Gabino Barrera, su verdadera historia (1982)
 Campanas rojas (1982)
 Perro callejero II (1981)  - La Chiquis
 El mojado remojado (1981) - Xochitl
 Las siete cucas (1981)
 La cripta (1981) - Mercedes
 Como México no hay dos (1981)
 Perro callejero (1980) - La Chiquis 
 Te solté la rienda (1980)
 Mírame con ojos pornográficos (1980) - Sra. Gayosso
 El coyote y La bronca (1980) - María Trinidad "La Bronca"
 Estas ruinas que ves (1979)
 Mojado power (1979)
 Adiós, David (1979)
 En la trampa (1979) - Isabel Salas
 El regreso de los perros callejeros (1978) - La Chiquis 
 El servicio (1978) 
 El complot mongol (1978) - Martita
 Pedro Páramo (1978) - Dolores Preciado
 La loca de los milagros (1975)
 Cómo ves? (1986)

Театральные работы 
 Сон в летнюю ночь (1979)
 Agosto (2010)
 ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (2014)
 Пьеса (2015)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Ariel

Premios People en Español

Premios ACE

Premios Bravo

Premios ACPT

Premios AMCI

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Общественные деятели по алфавиту
Актрисы Мексики
Общественные деятели Мексики
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии ACPT
Лауреаты премии AMCI
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии Bravo
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)